Чемпионат Польши по конькобежному спорту на отдельных дистанциях — соревнование по конькобежному спорту, которое проводится ежегодно среди мужчин и женщин.

Призёры

Мужчины

500 метров

1000 м

1500 м

5000 м

10000 м

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

3000 м

5000 м

Ссылки 
 Результаты на сайте Speedskating Results.com

Соревнования по конькобежному спорту в Польше
Конькобежный спорт
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту